La temporada 1937-1938 del Futbol Club Barcelona és remarcable pel 16 de març una bomba llençada sobre la ciutat per les tropes franquistes destrueix la seu social del club del primer pis del carrer Consell de Cent 331. El conserge Josep Cubells recupera entre les runes part del patrimoni del club (copes, banderins i documents i altres materials) i l'endemà els objectes recuperats entre les runes de la bombardejada seu social són traslladats al número 2 de la Ronda de Sant Pere.

Plantilla

Classificació

Resultats

Amistosos

Campionat de Catalunya

Campionat de Lliga (Lliga Catalana) 

 El partit de segona volta contra el Manresa no es va disputar en retirar-se de la competició.

Referències

Enllaços externs 
 Web del Culé
 Mundo Deportivo
 Base de dades històrica del futbol espanyol

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1937 a Catalunya
Competicions esportives del 1938 a Catalunya